Бызов — славянская фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:
 Бызов, Александр Петрович (род. 1974) — российско-казахстанский хоккеист и тренер.
 
 
 Бызов, Андрей Борисович (род. 1952) — советский и российский композитор.
 Бызов, Виталий Алексеевич (род. 1938) — советский футболист.
 Бызов, Владимир Фёдорович (1937—2011) — советский и украинский учёный (горные науки).
 Бызов, Дмитрий (род. 1966) — российский легкоатлет.
 Бызов, Константин Константинович (1907—2000) — капитан дальнего плавания.

